Соревнования по боксу в весовой категории до 75 килограмм среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 5 по 10 июля 2013 года. Приняли участие 19 спортсменов из разных стран.

Призёры

Расписание

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 Обзор соревнований на сайте Универсиады 2013, бокс, мужчины 75кг

Бокс